Алы-Кюель, Алы-Кюёль () — топоним в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Алы-Кюель — озеро, координаты 69°31’с. ш. 102°10’в. д..
 Алы-Кюель — река, координаты 70°56’с. ш. 94°55’в. д..
 Алы-Кюель — озеро, координаты 72°52’с. ш. 109°57’в. д..
 Алы-Кюель — озеро, координаты 69°14’с. ш. 101°18’в. д..
 Алы-Кюель — озеро, координаты 68°45’с. ш. 102°21’в. д..
 Алы-Кюель — озеро, координаты 72°14’с. ш. 90°50’в. д..
 Алы-Кюель — озеро, координаты 68°35’с. ш. 100°56’в. д..

Якутия 
 Алы-Кюель — озеро, в правобережье р. Улахан-Сян, координаты 68°52'	153°23’.
 Алы-Кюель — озеро, северо-восточнее оз. Тас-Кюель, координаты 69°17'	155°36’.
 Алы-Кюель — озеро, западнее оз. Дулба, координаты 68°51'	157°01’.
 Алы-Кюель — озеро, северо-западнее оз. Арга-Эбе, координаты 68°39'	154°15’.
 Алы-Кюель — озеро, восточнее оз. Никольское, координаты 68°07'	152°35’.
 Алы-Кюель — озеро, , координаты 70°44'	133°27’на правом берегу р. Омолой.
 Алы-Кюель — озёра, между р. Кюсентей и р. Спирка, координаты 70°58'	135°43’.
 Алы-Кюель — озеро, на левом берегу протоки Алексея Кочевого в юго-восточной части дельты р. Яна, координаты 71°01'	136°44’.
 Алы-Кюель — озеро, в правобережье р. Омолой, координаты 69°12'	132°07’.
 Алы-Кюель — озеро, на левом берегу р. Хрома, координаты 70°36'	142°49’.
 Алы-Кюель — озеро, северо-восточнее оз. Талахтах, координаты 71°18'	141°16’.
 Алы-Кюель — озеро, на левом берегу среднего течения р. Хрома, координаты 70°49'	143°05’.
 Алы-Кюель — озеро, между р. Малый Хомус-Юрях и р. Большой Хомус-Юрях, координаты 70°06'	153°16'.
 Алы-Кюель — озеро, на левом берегу р. Тумара, координаты 63°58'	130°25'.
 Алы-Кюель — озеро, правобережье р. Казачка, координаты 70°40'	136°34'.
 Алы-Кюель — озеро, на Колымской низменности, левобережье р. Чукочья, координаты 68°42'	155°23'.
 Алы-Кюель — озеро, на Колымской низменности, левобережье р. Большая Чукочья, координаты 68°18'	155°06'.
 Алы-Кюель — озеро, левобережье р. Индигирка, координаты 67°47'	144°12'.
 Алы-Кюель — озеро, в левобережье р. Ожогина, координаты 66°16'	150°47’.
 Алы-Кюель — озеро, севернее оз. Илин-Эртек, координаты 68°36'	151°47’.
 Алы-Кюель — озеро, юго-западнее оз. Павылон, координаты 68°23'	151°29’.
 Алы-Кюель — озеро, юго-восточнее оз. Ахчыгыран, координаты 69°07'	151°34’.
 Алы-Кюель — озеро, в правобережье р. Солдат, координаты 69°08'	153°20’.
 Алы-Кюель — озеро, в правобережье р. Чурас-Сяне, координаты 68°51'	152°02’.
 Алы-Кюель — озеро, западнее оз. Омук-Кюель, координаты 68°41'	152°01’.
 Алы-Кюель — озеро, юго-восточнее оз. Сутуруоха, координаты 69°05'	145°43’.
 Алы-Кюель — озеро, на левом берегу р. Солдат, координаты 69°29'	153°51’.
 Алы-Кюель — озеро, северо-западнее оз. Аппа, координаты 68°12'	142°47’.
 Алы-Кюель — озеро, между р. Хання и р. Тюкян, координаты 65°37'	117°37’.
 Алы-Кюель — озеро, на Абыйской низменности, на правом берегу р. Селеннях, координаты 67°52'	144°37’.
 Алы-Кюель — озеро, между р. Ясачная и р. Колыма, координаты 65°12'	151°27’.
 Алы-Кюель — озеро, в левобережье р. Сыгынах, координаты 66°55'	151°31’.
 Алы-Кюель — озеро, на левом берегу р. Ирелях-Сиене, координаты 65°53'	151°17’.
 Алы-Кюель 2-е — озеро, на левом берегу р. Егорша-Сян, координаты 68°34'	151°03’.
 Алы-Кюель 2-й — озеро, в левобережье р. Рассоха, координаты 69°24'	153°48’.

Примечания

См. также 
Алы-Кюеле